Najeeb Halaby (1915-2003), homme d'affaires américain, fonctionnaire du gouvernement, père de la reine Noor de Jordanie.
 Samia Halaby (1936-), artiste, activiste et universitaire palestinienne.
 Soleyman el-Halaby (1777-1800), étudiant kurde ayant assassiné le général Kléber lors de la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte.
 Yasser El Halaby (1984-), joueur professionnel égyptie de squash.